Пётр Кравец: Кравец, Пётр Акимович (1913—1968) — Герой Советского Союза.
 Кравец, Пётр Павлович (род. 1949) — советский и украинский тренер по шашкам.